Galeria Nacional de Arte
Galeria Nacional do Canadá
Galeria Nacional da Austrália
Galeria Nacional da Escócia
Galeria Nacional de Arte (Malásia)
Galeria Nacional de Londres

Desambiguação